Jarník má více významů.

zeměpisné názvy
 Jarník (vrchol) – vrchol v Píseckých horách.
 Rozhledna Jarník – rozhledna a vysílač na stejnojmenném vrcholu v Píseckých horách.

příjmení a pseudonymy
 Hertvík Jarník (1877–1938) – romanista, profesor Masarykovy univerzity, syn Jana Urbana
 Jan Urban Jarník (1848–1923) – romanista, profesor UK, zastánce česko-rumunské spolupráce
 Vojtěch Jarník (1897–1970) – matematik, syn Jana Urbana Jarníka a mladší bratr Hertvíka